Целлюлоза:

 Целлюлоза — углевод, полисахарид.
 Целлюлоза — польский чёрно-белый художественный фильм 1953 года.